

Wydarzenia 

 Związek Etolski zreorganizował Soteria
 wybuchła trzecia wojna syryjska (tzw. laodikejska) między Ptolemeuszem III i Seleukosem II
 satrapa Partii Andragoras zbuntował się przeciw Seleucydom

Urodzili się 
 Arsinoe III, królowa egipska

Zmarli 
 Ptolemeusz II, król Egiptu
 Antioch II Theos, król seleucydzki